Robert Resnick ist der Name folgender Personen:

* Robert Resnick (Physiker) (1923–2014), US-amerikanischer Physiker und Autor
 Robert J. Resnick (* 1940), US-amerikanischer Psychologe
 Robert Resnick (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler